Милевско (; ) — город и муниципалитет с расширенными полномочиями в районе Писек Южночешского края Чехии.

Расположен примерно в 22 км северо-восточнее г. Писек и в 22 км к западу от г. Табор.

История 
Ближайшие окрестности города были заселены с каменного века. Археологические находки указывают на присутствие людей уже в бронзовом веке. Найдены следы славянского поселения VIII века. В конце XII столетия Милевско был важным перекрестком торговых путей. Первое письменное упоминание относится к 1184 году, когда его владелец Йиржи Милевский в 1187 году основал католический монастырь премонстратов. Развитие города было связано с жизнью монастыря.

Впервые городские права получил в XV веке. Эпидемия Чёрной смерти и войны в XVII и XVIII веках привели к запустению и разрушению города и его окрестностей. Город до начала XX в. был одним из самых бедных в стране. Позже стали развиваться ремесла, торговля и промышленность, особенно ставшее традиционным производство керамики.

Достопримечательности 
 Милевский монастырь конца XII в. — старейший монастырь на юге Чехии
 Костёл Святого Илии последней трети XII века

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Милевско